(4902) Фессандр () — троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L, в 60° впереди планеты. Характеризуется крайне медленным вращением вокруг своей оси — сутки на астероиде длятся около месяца (738 часов). Астероид был открыт 9 января 1989 года американским астрономом Кэролин Шумейкер в Паломарской обсерватории.

См. также 
 Список астероидов (4901—5000)
 Классификации малых планет
 Список троянских астероидов («греки»)
 Список троянских астероидов («троянцы»)

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Кэролин Шумейкер
Названия астероидов из древнегреческой мифологии